Гексахлоростибат водорода — неорганическое соединение, комплексная соль хлорида сурьмы и хлористого водорода, кислота с формулой H[SbCl]•4,5HO, светло-зелёные кристаллы, существует только в виде кристаллогидратов.

Получение 

 Растворение металлической сурьмы в царской водке:

 Растворение оксида сурьмы в концентрированной соляной кислоте:

 Растворение хлорида сурьмы в концентрированной соляной кислоте:

Физические свойства 

Гексахлоростибат водорода образует светло-зелёные кристаллы. 
Существует только в виде кристаллогидратов состава H[SbCl]•4,5HO и H[SbCl]•HO.

Образует сольваты разного состава: H[SbCl]•HCl, H[SbCl]•2HCl и др.

Химические свойства 

 Моногидрат получают сушкой кристаллогидрата над серной кислотой:

 При попытке получить безводное соединение, оно разлагается:

 В холодных водных растворах разлагается:

 При кипячении водные растворы разлагаются иначе:

 Разлагается в разбавленных растворах щелочей:

 В концентрированных растворах щелочей образует соли гексагидроксостибаты:

 Взаимодействует с хлоридами щелочных металлов с получением малорастворимых солей:

Вступает в ОВР с йодидами:
H[SbCl₆] + 2KI -> I₂ + 2KCl + SbCl₃ + HCl

Литература 
 
 

Соединения сурьмы
Сурьмы